Filiu oder Filiú ist der Familienname der folgenden Personen:

 Jean-Pierre Filiu (* 1961), französischer Historiker
 Román Filiú (* 1972), kubanischer Jazzmusiker